Nolella är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Gosse 1851. Nolella ingår i familjen Nolellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Nolella